Navegantes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Navegantes (ort), Santa Catarina, 
 Navegantes (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar